La cotyle est la surface articulaire d'un os.
 Par extension, la cotyle ou acetabulum est la surface articulaire de l'os iliaque.
 La cotyle est une forme de vase à vin de la Grèce antique, qui sert aussi d'unité de volume (environ un quart de litre).